Хассельхофф () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Хассельхофф, Вероника (1947—2009) — нидерландская писательница.
 Хассельхофф, Джаред (род. 1971) — американский бас-гитарист.
 Хассельхофф, Дэвид (род. 1952) — американский актёр.